Owczy Żleb – żleb w Dolinie Rybiego Potoku w Tatrach Wysokich
 Owczy Żleb – żleb  w Tatrach Bielskich na Słowacji